Pecado hace referencia a varios artículos:

Religiones 
 Pecado, transgresión (por pensamiento, palabra, obra u omisión) de un precepto tenido por bueno.
 Pecados capitales, clasificación de los vicios mencionados en las primeras enseñanzas del cristianismo.
 Pecado mortal, condenación eterna, pecado serio grave o mortal.
 Pecado original, pecado cometido por Adán y Eva al desobedecer el mandato divino de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal.
 Pecado venial, negligencia, vacilación o tropiezo en el seguimiento de Jesús de Nazaret.
 Cinco pecados cardinales del budismo: Anantarika-karma.

Cine 
 Pecado (película de 1962), de Alfonso Corona Blake.
 Pecado original (película) (2001)

Además 
 Pecado (animal), género de arañas.
 El pecado original (libro), de Alfonso Lessa.